

Пахомово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Пахомово — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Пахомово — присілок, Нікольський район, Вологодська область